After steht für:
 Anus, die Austrittsöffnung des Darmes bei vielzelligen Lebewesen
 After, ein Bootstyp, alte Bezeichnung für Schleppkähne auf der Weser (19. Jh.), siehe Weserkahn#After

After ist der Titel folgender Filme:
 After (2009), spanisches Filmdrama von Alberto Rodríguez
 After (2012, Liebesfilm), französischer Liebesfilm von Géraldine Maillet
 After (2012, Fantasyfilm), US-amerikanischer Fantasyfilm von Ryan Smith
 After, Originaltitel von After Passion, US-amerikanischer Liebesfilm von Jenny Gage (2019)
 After (2023), französisches Filmdrama von Anthony Lapia

Siehe auch:
 After Hours
 Afterhour
 After Eight